Śledzie ist ein polnischer Ortsname:
 Śledzie (Dźwierzuty), Kolonie im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Heering, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Śledzie (Zambrów), Dorf im Powiat Zambrowski, Woiwodschaft Podlachien